Sainte-Marie-de-la-Croix peut faire référence à :

Lieux 

Sainte-Marie-de-la-Croix (Crema), un quartier de Crema, 
Sanctuaire Sainte-Marie-de-la-Croix.